Лондон 2010 (London Chess Classic 2010) — международный шахматный турнир, который проходил с 8 по 15 декабря 2010 года в Лондоне.

 Категория: 20-я (средний рейтинг: 2724.625)
 Контроль времени: 2 часа на 40 ходов, затем 1 час на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с 61-го.

Призы 
Призовой фонд 145 000 евро. Шесть главных призов (118 000 евро):
 50 000 евро
 25 000 евро
 15 000 евро
 10 000 евро
 10 000 евро
 8 000 евро

 7 000 евро — по 1 000 за лучшую партию выбранную зрителями.
 20 000 евро выделены для всех результативных партий и будут поделены поровну.

Регламент турнира 
За победу начисляется 3 очка, за ничью — 1, за поражение — 0.

 Если игрок опаздывает на более чем 30 минут, ему засчитывается поражение.
 Игроки не могут согласиться на ничью без оповещения главного судьи. Ничья будет засчитана главным судьёй в случае:
 Троекратного повторения ходов;
 50 ходов без ходов пешек и разменов;
 Теоретические ничейная позиция.

Равенство очков 
При равенстве очков действуют следующие критерии:
 Количество игр чёрным цветом.
 Количество побед чёрным цветом.
 Количество побед.
 Результат личной встречи.

Если все вышестоящие критерии не выявили финальный порядок игроков, то играется матч. Если в дележе участвуют более чем 2 игрока, то будет сыгран двухкруговой турнир по быстрым шахматам.

 Две партии в быстрые шахматы, с контролем 15 минут с добавлением 2 секунд за каждый сделанный ход.
 Одна партия «Армагеддон», с контролем 6 минут для белых с добавлением 2 секунд за каждый сделанный ход и 5 минут для чёрных с добавлением 2 секунд за каждый сделанный ход. Ничья в пользу чёрных.

Предписания о форме одежды 
Костюм с галстуком или просто костюм.

Пресс-конференция 
После каждой партии для обоих игроков.

Участники турнира 

¹) рейтинги даны на ноябрь 2010 года

Движение по турам 
Игрок выделенный красным цветом получил приз за лучшую партию тура.

Таблица

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 London Chess Classic на сайте The Week in Chess

Лондон (шахматный турнир)
Декабрь 2010 года
2010 год в шахматах
2010 год в Лондоне